Fiat Ulysse désigne trois modèles familiaux distincts du constructeur automobile italien FIAT.

Première génération 

Produit de 1994 à 2002, le Fiat Ulysse I était le clone des Peugeot 806, Citroën Evasion et Lancia Zeta.

Seconde génération 

Produite de 2002 à 2010, le Fiat Ulysse II était le clone des Peugeot 807, Citroën C8 et Lancia Phedra. La fabrication des deux modèles italiens, l’Ulysse et le Phedra, s’arrêta en , tandis que les Citroën C8 et Peugeot 807 continuèrent leur carrière jusqu’en .

Troisième génération 

L'Ulysse de troisième génération (Scudo en version utilitaire) est un Citroën Spacetourer rebadgé, commercialisé à partir de 2021.

Homonymie
Ulysse
Homonymie d'automobile